Чемпіонка 2020 року Ешлі Барті перемогла в фіналі Олену Рибакіну з рахунком 6–3, 6–2. 

Минулорічна чемпіонка Іга Швйонтек не зуміла захистити титул, бо поступилася в півфіналі Барті.

Сіяні тенісистки 
Перші дві сіяні починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Adelaide International 1
Adelaide International
2022 в австралійському спорті